266 км, 266-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 266 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае. Код 846069.
 266 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 582912.
 266 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 464218.